Dave Valentine (1936-1976), joueur de rugby à XV et XIII écossais dans les années 1940 et 1950.
 Denys Val Baker (1917-1984), nouvelliste, journaliste, autobiographe, éditeur gallois.